

Bore

Baryum

Béryllium

Bohrium

Bismuth

Berkélium

Brome 

Liste en rapport avec la chimie